Bezugsschein steht für:
Lebensmittelmarke, die zum Erwerb von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern berechtigt
Die verbriefte und somit handelbare Form von Bezugsrechten

Siehe auch